Diese Liste enthält alle von soccerway.com gelisteten Spiele der panamaischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 *= Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der panamaischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der panamaischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden, inkl. im Elfmeterschießen entschiedene Spiele)

Spiele

Einzelnachweise 

Panama
!